Stefano Bianchini ist der Name folgender Personen

* Stefano Bianchini (Historiker) (* 1953), italienischer Historiker 
 Stefano Bianchini (Mathematiker) (* 1970), italienischer Mathematiker und Hochschullehrer